Мариковский — фамилия.

 Мариковский, Александр Валерьевич (род. 1982) — украинский экономист, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва.
 Мариковский, Павел Иустинович (1912—2008) — профессор зоологии, доктор биологических наук.